Пакт Нассау — договор, заключенный между США и Великобританией в декабре 1962 года.

Соглашение, подписанное в декабре 1962 года, явилось результатом трехдневных переговоров на Багамских островах между президентом Джоном Кеннеди и премьер-министром Гарольдом Макмилланом. В соответствии с соглашением США обязывались поставить в Великобританию ядерные ракеты Polaris (в соответствии с соглашением о купле-продаже Polaris). В ответ на это Великобритания передавала США в аренду базу для атомных подводных лодок в Holy Loch, близ Глазго.

Американо-британские отношения
Международные договоры Великобритании
Международные договоры США
Договоры по алфавиту
Международные договоры XX века
1962 год